Загороды — название населённых пунктов:

Россия 
 Загороды — деревня в Золотухинском районе Курской области.

Украина 
 Загороды — село в Мостисском районе Львовской области.